Sakret — международный производитель отделочных материалов: сухих строительных смесей и продуктов жидкой химии.

История 
В1936 году американский инженер-строитель Артур Эйврил предложил заменить традиционный способ приготовления строительных смесей непосредственно на объекте новым оригинальным решением. Суть замысла Эйврила заключалась в том, что строительные смеси в определенной пропорции и произведенные по конкретному рецепту фасовались в мешки. Своё изобретение инженер назвал «SAKRETE» (от английских слов sack — мешок и concrete — бетон). Таким образом, изобретение Эйврила и положило начало производству строительных смесей в современном понимании.

В первый год работы Артур Эйврил и его супруга продали 36 000 мешков строительных смесей в мешках. Несколькими годами позже объём реализации продукции под брендом SAKRETE составил уже 140 000 мешков.

Завоевание европейского рынка сухих смесей под брендом SAKRET (название с английского «SAKRETE» сменилось на немецкий манер — «SAKRET») началось в середине 60-х гг. XX века. В 1966 году четыре бизнесмена из Германии увидели потенциал идей Эйврила и успешно вышли на европейский рынок с новым продуктом.

На сегодняшний день концерн SAKRET является одним из крупнейших в мире производителей сухих строительных смесей и имеет более 60 предприятий в разных странах и 26 снабженческих компаний в Европе, 18 из которых находятся в Германии.

Деятельность 
Заводы по производству сухих строительных смесей получают право выпускать продукцию под брендом SAKRET после заключения договора франчайзинга. Франчайзером выступает компания, которая уже обладает соответствующим договором и правом предоставления франшизы. Предоставление франшизы заводам-производителям сухих строительных смесей обеспечило широкое присутствие бренда SAKRET в странах ЕС. Так, латвийский SAKRET получил право выпускать продукцию у немецкого концерна. Эстонский завод Sakret OÜ получил франшизу у латвийского SIA SAKRET.

SAKRET в России 
Решение о строительстве завода в Новокуйбышевске (Самарская область) было принято в 2012 году. Франчайзером выступил латвийский SIA SAKRET. ООО «Сакрет Руссланд» запустило линию производства строительной химии мощностью 7,5 тыс. тонн в год и приступило к строительству первого в России завода SAKRET по выпуску строительных смесей. Планируемая мощность нового завода составит около 150 тыс. тонн сухих строительных смесей в год. Руководство предприятия полагает, что мощности нового завода позволят удовлетворить потребительский спрос предприятий и жителей Самарской области и соседних регионов на 15-20 %. Продукция завода включит в себя более 60 наименований. В их числе — декоративные штукатурки, клеи для плитки, гидроизоляционные материалы, лаки, краски, антикоррозионные покрытия и т. д. Новый завод создаст около 70 рабочих мест.

Примечания 

Производители строительных материалов
Компании Германии
Компании, основанные в 1966 году